Овај чланак садржи списак кошаркаша који су наступали за Чикаго булсе. Списак је тренутно ограничен само на играче који имају чланке на српској Википедији.

А

Б

В

Г

Д

Ј

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

Х

Ч

Џ

Ш 

Кошаркаши Чикаго булса
Списак кошаркаша НБА клубова